Села:
 Підлісівка — Вінницька область, Тиврівський район
 Підлісівка — Вінницька область, Ямпільський район